Q8, Q08 ou QHuit est un sigle qui peut faire référence à :
 Audi Q8, une voiture du constructeur allemand Audi ;
 Korrigan (Q8), un sous-marin de défense de la marine nationale française ;
 Malformations congénitales et les anomalies chromosomiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Q8, filiale pour l’Europe de la société pétrolière Kuwait Petroleum Corporation ;
 QHuit, une marque de vêtements ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres